Юсянь — китайский топоним:
 Юсянь (Мяньян) — район городского подчинения городского округа Мяньян провинции Сычуань
 Юсянь (Чжучжоу) — уезд городского округа Чжучжоу провинции Хунань